È stata la prima edizione del torneo.

In finale Patricia Maria Tig ha sconfitto Alison Van Uytvanck col punteggio di 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Tamara Zidanšek (primo turno, ritirata) 
  Alison Van Uytvanck (finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)

  Daria Gavrilova (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno, ritirata)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (primo turno)

Qualificate 

  Laura Ioana Paar (secondo turno)
  Renata Voráčová (primo turno)

  Stephanie Wagner (quarti di finale)
  Yuan Yue (primo turno)

Lucky loser 

  Liana Cammilleri (primo turno)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam (ritirata)
  Katharina Hobgarski (primo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno)
  Jule Niemeier (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Liqui Moly Open Karlsruhe 2019